Марат Кабиров:
 Кабиров, Марат Рафилович (род. 1970) — татарский писатель, поэт, прозаик, юморист, сценарист. 
 Кабиров, Марат Мидхатович (род. 1956) — спортсмен, мастер спорта СССР международного класса по боксу.